Пинор (), согласно исследованиям Джеффри Монмутского, король Легрии (482—434 до н. э.), одной из областей Британии, участник гражданской войны за наследие трона Британии после смерти Поррекса I.

Родословная

См. также 
Список легендарных королей Британии
Короли Англии
Короли Великобритании
Король
История Англии

Источники 
 Geoffrey of Monmouth, The History of the Kings of Britain, translated by Lewis Thorpe, Penguin, 1966

Легендарные короли Британии